Пахарос Азулес има више значења:

 Пахарос Азулес (Абасоло), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пахарос Азулес (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику